Schenck (geslacht)
Georg Schenck van Toutenburg (1480-1540), stadhouder van Friesland, Drenthe, Overijssel en Groningen
Frederik Schenck van Toutenburg (circa 1503-1580), eerste aartsbisschop van Utrecht
Johan Schenck (1660-circa 1712), barokcomponist
Willem Schenck (1772-1846), generaal-majoor, commandant tweede militaire afdeling, Batavia
Carel August Jacob Wilhelm Schenck (1799-1832), kapitein, ridder Militaire Willems-Orde
Johann Heinrich Rudolf Schenck (1860-1927), Duits botanicus
Ernst-Günther Schenck (1904-1998), Duits kolonel